O Prêmio Arthur Friedenreich de 2021 é a 14ª edição do prêmio, criado pela Rede Globo, destinado ao maior artilheiro da temporada no futebol brasileiro.

Classificação 
Atualizado em 6 de fevereiro de 2022.

2021